Больше Бена:
 Больше Бена (роман) — роман Тетерского и С. Сакина.
 Больше Бена (фильм) — фильм 2008 года по одноимённому произведению.
 Больше Бена (сингл) — сингл рэпера Oxxxymiron.